Kostenko ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Jakowlewitsch Kostenko (1896–1942), sowjetischer Generalleutnant
 Galina Kostenko (1938–2021), sowjetische Hochspringerin
 Jurij Kostenko (* 1945), ukrainischer Diplomat 

 Lina Kostenko (* 1930), ukrainische Dichterin
 Ljubow Kostenko (* 2003), ukrainische Tennisspielerin
 Pjotr Kostenko (* 1976), kasachischer Schachspieler
 Walentyn Kostenko (1895–1960), ukrainischer Komponist